Bounou peut désigner :

Toponymes

Burkina Faso 
 Bounou, un village du département et la commune rurale de Bagassi, dans la province des Balé et la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Bounou, un village du département et la commune rurale de Yaba, dans la province du Nayala et la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Bounou, un village du département et la commune rurale de Kompienga, dans la province de la Kompienga et la région de l’Est.

Cameroun 
 Bounou, un village de la commune de Meiganga, dans le département du Mbéré et la région de l'Adamaoua ;
 Bounou, un village de la commune d’Ouli, dans le département de la Kadey et la région de l'Est, à proximité de la frontière avec la République centrafricaine.

Maroc 
 Ksar Bounou, un village fortifié de la province de Zagora, dans la région de Drâa-Tafilalet.

Patronyme 
 Yassine Bounou (1991), un footballeur international canado-marocain

Homonymie de toponyme